gater ili jarmača, vrsta pile.
 Gátér, selo u Mađarskoj.